Gren kan avse:

 Gren (adlig ätt) – en medeltida frälsesläkt från Östergötland
 Gren (efternamn) – ett efternamn
 Gren (matematik) – del av en flervärd funktion inom matematiken så att funktionen blir envärd
 Gren (växtdel) – en del av en växt
 Idrottsgren – en enskild disciplin inom idrott och sport